ZIC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Victoria (Cile)